Albino Zertuche je grad i općina u saveznoj državi Puebla u jugoistočnom Meksiku.

Izvori 

Gradovi u Meksiku
Općine u Meksiku